In der Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2013–2016) sind alle Grossräte verzeichnet, die in der Amtsperiode 2013 bis 2016 Mitglied des Grossen Rates des Kantons Aargau waren.

Mitglieder des Grossen Rates 
Stand: 18. September 2016

Legislatur 2013–2016

Bei der SP-Fraktion gibt es stets zwei Fraktionspräsidenten.

Während der Legislaturperiode 2013–2016 zurückgetretene Mitglieder

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2021–2024)
 Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2017–2020)

Grosser Rat (Aargau)